Георгий Генрихович Иордан (2 февраля 1920, Харьков — 9 мая 1991, Москва) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, профессор, доктор технических наук.

Биография 
Родился 2 февраля 1920 года в Харькове. Член КПСС. Участник Великой Отечественной войны.

С 1947 года — на хозяйственной, общественной и политической работе.

В 1948 году окончил МГУ имени М. В. Ломоносова.

В 1947—1991 гг. — младший научный сотрудник, старший научный сотрудник, руководитель лаборатории, начальник отдела, заместитель директора по научной работе, директор «НИИТеплоприбор».

За разработку теоретических основ и принципов инвариантности высокочастотного радиоволнового метода измерения неэлектрических величин, создание на этой базе и внедрение в серийное производство комплекса высокочастотных приборов контроля технологических параметров был удостоен в составе коллектива Государственной премии СССР в области техники 1977 года.

Умер 9 мая 1991 года в Москве.

Литература 
 Первов М. А. Судостроение России. Биографическая энциклопедия. — М.: Столичная энциклопедия, 2008. — 696 с. — С. 168. — ISBN 978-5-903989-01-0

Ссылки 
 Г. Г. Иордан на сайте «НИИТеплоприбор»

Доктора технических наук
Директора научно-исследовательских институтов